Bilincs  egy kényszerítő eszköz
 Bilincs egy elem a heraldikában

Film
 Bilincs (Brubaker) (1980) amerikai film Stuart Rosenberg rendezésében